Wzniesienia
 Bucznik – szczyt w Beskidzie Niskim
 Bucznik – szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim
 Bucznik – szczyt w Karkonoszach
 Bucznik – szczyt w paśmie Błotnego w Beskidzie Śląskim
 Bucznik – szczyt w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim
 Bucznik – wzniesienie w Beskidzie Wyspowym
 Bucznik – wzniesienie w Rudawach Janowickich, w obrębie Karpnickich Wzgórz

 Miejscowości w Polsce
 Bucznik – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń
 Bucznik – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz
 Bucznik – osada w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Istebna

 3 cieki w Polsce
 Bucznik – potok, dopływ Czernisławki
 Bucznik – potok, dopływ Gahury
 Bucznik – potok, dopływ Zakopianki